Ро́берт Ду́глас То́мас Па́ттинсон (; род. 13 мая 1986) — английский актер. Известный по ролям как в высокобюджетных, так и в независимых фильмах, Роберт входит в число самых высокооплачиваемых актеров мира. В 2010 году журнал Time назвал его одним из 100 самых влиятельных людей в мире, и он был включен в список .

Начав играть в лондонском театральном клубе в возрасте 15 лет, Роберт начал свою карьеру в кино, сыграв Седрика Диггори в фантастическом фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005). Он получил мировое признание за роль Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки» (2008—2012), которая собрала в мировом прокате более 3,3 миллиарда долларов. После главных ролей в романтических драмах «Помни меня» (2010) и «Воды слонам!» (2011) Роберт начал сниматься в независимых фильмах у авторских режиссеров. Он получил высокую оценку за свои главные роли в триллере Дэвида Кроненберга «Космополис» (2012), приключенческой драме Джеймса Грея «Затерянный город Z» (2016), криминальной драме братьев Сафди «Хорошее время» (2017), научно-фантастической драме Клер Дени «Высшее общество» (2018) и фильме Роберта Эггерса психологический фильм ужасов «Маяк» (2019). Он вернулся в мейнстрим-кино с главной ролью в шпионском фильме Кристофера Нолана «Довод» (2020) и снялся в роли Бэтмена в супергеройском фильме Мэтта Ривза «Бэтмен» (2022).

Помимо актерской игры, Роберт играет музыку и спел в нескольких саундтреках к фильмам. Он поддерживает несколько благотворительных организаций, в том числе кампанию GO, и является лицом аромата  с 2013 года.

Ранняя жизнь 
Роберт родился 13 мая 1986 года в Лондоне, младший из троих детей Клэр (Чарльтон), разведчицы модельного агентства, и Ричарда Паттинсона, торговца винтажными автомобилями. Он вырос в маленьком доме в  с двумя старшими сестрами,  и Викторией. Роберт начал учиться игре на гитаре и фортепиано в возрасте четырех лет. Он посещал , из которой в возрасте 12 лет был исключен за кражу журналов для взрослых в почтовом отделении и последующую продажу их своим одноклассникам. Он закончил свое обучение в . Подростком он работал фотомоделью для британских модных брендов и журналов, чтобы заработать на карманные расходы, и развил любовь к кино, где считал Джека Николсона, Марлона Брандо и Жан-Поля Бельмондо одними из своих актерских кумиров. В позднем подростковом возрасте и начале двадцатых годов он выступал с концертами на акустической гитаре на вечерах с открытым микрофоном в пабах по всему Лондону, где пел свои собственные песни либо соло под сценическим псевдонимом Бобби Дюпеа, либо со своей группой Bad Girls.

Роберт подумывал стать музыкантом или поступить в университет, чтобы изучать написание речей, но никогда не думал о продолжении актерской карьеры; его школьная учительница даже посоветовала ему не вступать в драматический кружок, потому что считала, что он не подходит для творчества. Однако, когда ему было 13 лет, он вступил в местный любительский театральный клуб под названием Barnes Theatre Company после того, как его отец убедил его посещать его, потому что он был довольно застенчивым. В возрасте 15 лет, после двух лет работы за кулисами, он прошел прослушивание в пьесе «Парни и куколки» и получил свою первую роль кубинского танцора без реплик. Он получил главную роль Джорджа Гиббса в следующей пьесе «Наш городок», был замечен агентом по подбору талантов, который сидел в зале, и начал искать профессиональные роли. Он также появлялся в пьесах «Макбет», «» и «Тэсс из рода д’Эрбервиллей». Роберт планировал поступить в университет, но не смог, потому что съемки фильма «Гарри Поттер и Кубок огня» вышли за рамки графика. Раньше он делил квартиру в лондонском Сохо с коллегой-актером и хорошим другом Томом Старриджем.

Карьера

2004—2007: Начало карьеры 
У Роберта были второстепенные роли в немецком телевизионном фильме «Кольцо Нибелунгов» 2004 года и в костюмированной драме режиссера Миры Наир «Ярмарка тщеславия», хотя его сцены в последнем были удалены и появляются только в версии на DVD. В мае 2005 года он должен был появиться на британской премьере «The Woman Before» в Королевский придворный театр, но был уволен незадолго до премьеры и заменен Томом Райли.

Позже, в 2005 году, Роберт сыграл Седрика Диггори в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». Роберт научился нырять с аквалангом, чтобы сыграть роль Диггори. За эту роль в 2005 году он был назван The Times «Британской звездой завтрашнего дня». В этот период его называли «следующим Джудом Лоу».

В 2006 году Роберт появился в психологическом триллере «», который вышел в эфир на BBC Four 31 октября, и получил положительные отзывы. The Stage высоко оценили его игру, сказав, что 19 февраля 2007 года он появился в роли второго плана в одноразовой телевизионной драме, основанной на бестселлере , «Дневник плохой мамаши».

2008—2013: «Сумерки» и всемирное признание 
В 2008 году Роберт получил роль Эдварда Каллена в фильме «Сумерки», основанном на романе Стефани Майер. Согласно TV Guide, Роберт опасался прослушивания, опасаясь, что он не сможет соответствовать «совершенству», ожидаемому от персонажа. Фильм вышел в прокат 21 ноября 2008 года и за одну ночь превратил Роберта в кинозвезду. Хотя фильм получил смешанные отзывы, критики высоко оценили его отношения с коллегой по фильму Кристен Стюарт. The New York Times назвал Роберта «способным и экзотически красивым» актером, а Роджер Эберт сказал, что он был «хорошо выбран» на эту роль.

Другой релиз Роберта 2008 года, «Переходный возраст», был малобюджетным комедийно-драматическим фильмом, написанным и поставленным режиссером . Фильм был показан на ряде кинофестивалей, получив смешанные отзывы критиков. Затем Роберт снялся в роли Сальвадора Дали в фильме «Отголоски прошлого», испано-британской драме режиссера  Он также снялся в короткометражном фильме под названием «Летний домик» режиссера Дейзи Джили. Позже этот короткометражный фильм был переиздан как часть фильма-антологии под названием «», состоящей из пяти короткометражных фильмов о восьми людях из разных слоев общества в их поисках истинного удовлетворения.

Роберт повторил свою роль Эдварда Каллена в сиквеле «Сумерек», «Сумерки: Новолуние», который был выпущен 20 ноября 2009 года. Фильм заработал рекордные 142 839 137 долларов в первый уик-энд и в общей сложности 709 827 462 доллара по всему миру. Хотя фильм получил негативные отзывы, кинокритик Майкл Филлипс из Chicago Tribune сказал, что на Роберта было «интересно смотреть», несмотря на плохой грим. Билл Гудикунц из The Arizona Republic сказал, что «на самом деле Паттинсона в фильме не так много, но он делает все возможное, когда он рядом», а Майкл О’Салливан из The Washington Post отметил, что его игра была «одинаково сильной». «Новолуние» принесло Роберту мировую славу и сделало его одним из самых высокооплачиваемых актеров в мире.

В 2009 году Роберт был представлен на 81-й церемонии вручения премии «Оскар». 10 ноября 2009 года  выпустила DVD «Robsessed», документальный фильм о жизни и популярности Роберта. Его следующий фильм, «Сумерки: Затмение», вышел в прокат 30 июня 2010 года и заработал 698 491 347 долларов по всему миру. Фильм получил смешанные отзывы. Кирк Ханикатт из The Hollywood Reporter похвалил игру Роберта, заявив, что  Уилл Лоуренс из Empire Online похвалил исполнение трех главных ролей в фильме, заявив, что 

Роберт выступил исполнительным продюсером и сыграл главную роль в фильме «Помни меня», который вышел на экраны 12 марта 2010 года. Хотя фильм получил смешанные отзывы, некоторые критики высоко оценили его игру. Джейк Койл из Associated Press сказал, что Роберт обладал , но Однако Иэн Натан из Empire Online заявил, что фильм был «лучшим, что сделал Паттинсон». Кирк Ханикатт из The Hollywood Reporter похвалил его химию с коллегой по фильму Эмили де Рэвин, заявив, что «сцены между Паттинсоном и де Рэвин излучают неподдельное очарование».

В 2011 году Роберт снялся в роли Джейкоба Янковски в фильме «Воды слонам!», экранизированном по роману Сары Груэн. Фильм получил смешанные отзывы, но игра Роберта получила высокую оценку. Кинокритик Ричард Корлисс из Time похвалил Роберта за «застенчивость и бдительность» и сказал, что он «излучает медленный магнетизм, который приковывает к нему взгляд зрителя», в конечном счете назвав его «звездным качеством». Мик Ласалль из San Francisco Chronicle заявил, что Роберту удалось удержаться в центре главного фильма и его «можно смотреть бесконечно». Питер Трэверс из Rolling Stone сказал, что он «тлеет» в фильме, а Тодд Маккарти из The Hollywood Reporter сказал, что «Паттинсон полностью убедителен в роли Джейкоба».

Роберт повторил роль Эдварда Каллена в «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1», которая была выпущена 18 ноября 2011 года и заработала 705 058 657 долларов в мировом прокате. Фильм получил смешанные или отрицательные отзывы критиков. Сайт по сбору рецензий Rotten Tomatoes сообщил, что 24 % критиков (из 188 подсчитанных рецензий) дали фильму положительные отзывы; консенсус сайта гласит: Роберт также сыграл Жоржа Дюруа в экранизации романа 1885 года «Милый друг», мировая премьера фильма состоялась на 62-м Берлинском международном кинофестивале. Он был выпущен 12 февраля 2012 года.

Роберт снялся в экранизации «» Дона Делилло режиссера Дэвида Кроненберга. Фильм претендовал на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2012 года. Это было хорошо воспринято, особенно высоко оценили выступление Роберта. Джастин Чанг из Variety написал: Робби Коллин из The Telegraph заявил, что это сенсационное выступление Роберта Паттинсона: А Оуэн Глейберман из Entertainment Weekly заявил: 

Роберт в последний раз снялся в роли Эдварда Каллена в заключительной части сумеречной саги «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2», которая была выпущена 16 ноября 2012 года и собрала в мировом прокате более 829 миллионов долларов, став самым кассовым фильмом сумеречной серии. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг одобрения фильма составляет 48 %, основанный на 174 рецензиях, в которых единодушно утверждается:

2014—2019: Независимые фильмы и признание критиков 

В мае 2014 года премьера двух фильмов Роберта состоялась на Каннском кинофестивале 2014 года. Сначала Роберт снялся в футуристическом вестерне Дэвида Мишо «Ровер» вместе с Гаем Пирсом и Скутом Макнейри. Премьера фильма состоялась вне конкурса на фестивале. За свое выступление в роли наивного простака, члена преступной банды, Роберт получил восторженные отзывы. Скотт Фаундас из Variety сказал, что Тодд Маккарти, пишущий для The Hollywood Reporter, написал, что Джессика Кианг в своем обзоре для The Playlist отметила, что

Затем он воссоединился с Кроненбергом в «Звездная карта», сатирической драме, описываемой как мрачно-комический взгляд на голливудские излишества. Фильм претендовал на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2014 года. В фильме он сыграл роль Джерома Фонтаны, водителя лимузина и начинающего актера, который хочет стать успешным сценаристом. Робби Коллин из The Daily Telegraph подытожил его выступление как «сыгранное с победой».

В 2015 году премьера двух его фильмов состоялась на 65-м Берлинском международном кинофестивале в феврале. Впервые он появился в экранизации Вернером Херцогом биографического фильма Гертруды Белл «Королева пустыни» вместе с Николь Кидман и Джеймсом Франко. Роберт появился в роли Т. Э. Лоуренса, он же Лоуренс Аравийский, в фильме, который Джеффри Макнаб из The Independent описал как «комичный и очень далекий от Питера О’Тула». Он играет Лоуренса Аравийского как острого на язык, сардонического персонажа, который может видеть насквозь претензии своих боссов и коллег". Дэвид Руни из The Hollywood Reporter назвал его роль «краткой, но значимой» и пришел к выводу, что «непринужденный дух товарищества в его сценах с Кидман привлекателен». Сэм Адамс из Indiewire сказал, что «Роберт Паттинсон получает относительно высокие оценки за свою короткую роль добросовестного Т. Э. Лоуренса».

Затем он снялся в фильме Антона Корбейна «Лайф» в роли фотографа журнала Life Денниса Стока; фильм рассказывает о дружбе между актером Джеймсом Дином и Стоком. Критический прием фильма был неоднозначным, но Роберт получил высокую оценку за свою работу в качестве фотографа. Гай Лодж из Variety назвал его игру «хитрым ходом»,  сказал, что Дэвид Руни из The Hollywood Reporter отметил, что Роберт «дает, возможно, наиболее всестороннее представление».

В конце 2015 года Роберт снялся в режиссерском дебюте Брэди Корбета «» вместе с Беренис Бежо и Стэйси Мартин. В фильме он сыграл две роли: сначала короткую, но решающую роль Чарльза Маркера, репортера в Германии во время Первой мировой войны, а затем взрослую версию лидера. Он получил похвалу за свое выступление, которое Питер Брэдшоу из The Guardian назвал «элегантным», а Ли Маршалл из Screen International охарактеризовал как «превосходное».

В 2016 году Роберт появился в адаптации Paramount Pictures и Plan B Entertainment «Затерянный город Z» режиссера Джеймса Грея. Премьера состоялась на Нью-Йоркском кинофестивале, в фильме Роберт снялся в роли британского исследователя капрала Генри Костина. Ради фильма он отрастил густую бороду и похудел на 35 фунтов (16 кг). Заслужив похвалу критиков за свою роль, Мэтт Нег из NBP описал его как «одного из лучших актеров, работающих сегодня», Кит Улич в своей рецензии для журнала Brooklyn назвал его «тонким сценографом», а Линда Маррик, пишущая для Heyuguys, нашла его игру «впечатляюще тонкой, но блестящей».

Затем Роберт снялся в нео-грайндхаусном триллере братьев Сафди «Хорошее время» в роли грабителя банков Конни Никас, которую он описал как «действительно хардкорный фильм о Квинсе, Нью-Йорке, психически поврежденном психопате, ограблении банка». Премьера фильма состоялась в рамках конкурса Каннского кинофестиваля 2017 года и оказалась поворотным моментом в его карьере. Выступление Роберта получило признание критиков. Гай Лодж из Variety назвал это «пиком его карьеры», Эрик Кон из Indiewire назвал это «лучшим в его карьере», а Дэвид Руни из The Hollywood Reporter сравнил это с Сонни Вортзиком Аль Пачино в фильме «Собачий полдень» и в конечном итоге отметил это как «его самое впечатляющее выступление на сегодняшний день». Роберт получил свою первую номинацию на премию Independent Spirit Award за лучшую мужскую роль за свою роль в фильме.

В августе 2017 года, продвигая «Хорошее время», Роберт написал сценарий и снялся в короткометражном фильме для GQ под названием «Страх и стыд», который был описан журналом как «Роберт Паттинсон борется со славой и страхом, чтобы завести нью-йоркскую уличную собаку». Снятый на улицах Нью-Йорка, фильм повествует о путешествии Роберта, чтобы купить хот-дог, избегая средств массовой информации и поклонников в городской суете. A.V. Club назвал это «причудливым и восхитительным». В то время как IndieWire сказал, что «у него светлое» и «мерцающее будущее».

Вестерн-комедия братьев Зеллнер «Девица» стала его первой комедией со времен фильма 2008 года «Переходный возраст». Роберт изобразил Сэмюэля Алебастра, эксцентричного первопроходца, который путешествует на запад в поисках своей невесты. Его выступление было воспринято благосклонно: New York Post описала его как «уморительно странное выступление», а A.V.Club сочли его «безусловно, лучшим в фильме».

Его последним фильмом 2018 года стала научно-фантастическая драма Клер Дени «Высшее общество», действие которой разворачивается в космосе, о команде преступников, направляющихся к черной дыре. Изначально Дени имела в виду Филипа Сеймура Хоффмана на роль главного героя, но, узнав о приверженности Роберта и желании работать с ней, она выбрала его на эту роль вместо него. Роберт снялся в роли Монте, одного из преступников на космическом корабле, который стал отцом против своего желания с помощью искусственного оплодотворения и воспитывал свою дочь, пока корабль продвигался к черной дыре. Критики высоко оценили фильм, Аллен Хантер из Screen International отметил Роберта как самый «доминирующий» и «привлекательный» элемент в фильме, а Джейсон Бейли из The Playlist назвал это «еще одним обжигающим выступлением Паттинсона; он играет угрозу и бунтарство персонажа с Брио».

Первой ролью Роберта в 2019 году стал черно-белый психологический фильм ужасов Роберта Эггерса «Маяк», действие которого происходило на отдаленном острове Новой Англии в 1890-х годах. Премьера фильма состоялась в рамках двухнедельной секции режиссеров Каннского кинофестиваля 2019 года, получив широкое признание критиков как за фильм в целом, так и за игру Роберта. В своем обзоре для The Guardian Питер Брэдшоу описал игру Роберта как «завораживающую» и «удар кувалдой», который «становится все лучше и лучше». Грегори Эллвуд, пишущий для Collider, сказал, что Роберт «превзошел здесь самого себя», а его игра «настолько преображающая, что это раздражает. Вы просто никогда не думали, что в нем есть это». Он получил свою вторую номинацию на премию Independent Spirit Award за лучшую мужскую роль в фильме.

Премьера следующих двух фильмов Роберта состоялась на Венецианском кинофестивале 2019 года; он снялся в своей второй совместной работе с режиссером Дэвидом Мишо, экранизации пьесы Уильяма Шекспира под названием «Король». Он сыграл Людовика, который был заклятым врагом Генриха V. Для этой роли Роберт использовал французский акцент, который он заимствовал у представителей индустрии моды Франции. Несмотря на разногласия по поводу его акцента, критики сочли его игру «кражей сцен» и «изюминкой» фильма. Затем он появился в фильме Сиро Герра «В ожидании варваров», снятом по роману Дж. М. Кутзее 1980 года, вместе с Марком Райлэнсом и Джонни Деппом. Бойд ван Хоэй, пишущий для The Hollywood Reporter, назвал персонажа «довольно плоской ролью второго плана», в то время как The Guardian описала его игру как «жесткую» и «чрезмерно артикулированную».

2020-настоящее время: Возвращение к мейнстрим-фильмам 
Роберт снялся в роли куратора шпионов в фильме Кристофера Нолана «Довод» (2020) вместе с Джоном Дэвидом Вашингтоном, и это ознаменовало его возвращение к высокобюджетным фильмам. Он основал манеры своего персонажа на манерах писателя Кристофера Хитченса. Джессика Кианг из The New York Times назвала его «восхитительным» и похвалила его взаимопонимание с Вашингтоном. Затем Роберт снялся в составе актерского состава в психологическом триллере «Дьявол всегда здесь», основанном на романе Дональда Рэя Поллока. И фильм, и выступление Роберта в роли похотливого проповедника из маленького городка получили смешанные отзывы. Тем не менее, Остин Коллин из Rolling Stone нашел его «угрюмым, жутковатым [и] интригующим», в то время как Оуэн Глейберман из Variety отметил, что он проделал «стильную работу».

Роберт снялся в роли Брюса Уэйна / Бэтмена в супергеройском фильме Мэтта Ривза «Бэтмен» 2022 года. Ривз, после ухода Бена Аффлека с роли, написал персонажа Брюса Уэйна, специально для Роберта, посмотрев его игру в «Хорошее время». Объявление о кастинге Роберта было встречено негативной реакцией со стороны некоторых поклонников Бэтмена, но окончательный образ супергероя был одобрен критиками после его выхода.

В мае 2021 года Роберт подписал общий контракт на производство первого взгляда, который охватывает весь спектр подразделений Warner Bros., включая Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, Warner Bros. Television и HBO Max. Сделка, которая представляет собой первый опыт актера в продюсировании, также учитывает ряд платформ для выпуска, среди которых театральные, SVOD и телевизионные.

Роберт собирается сняться в предстоящем научно-фантастическом фильме Пон Джун Хо «Микки-17» (2024), основанном на романе Эдварда Эштона «Микки 7» для Warner Bros. Pictures.

Другие работы

Модель и одобрения 

Роберт начал работать моделью в возрасте 12 лет, но его рабочая нагрузка начала уменьшаться четыре года спустя. В декабре 2008 года он обвинил отсутствие модельной работы в своей мужской внешности: Роберт появлялся в качестве модели для британских подростковых журналов и в рекламной кампании осенней коллекции  2007 года.

В ноябре 2010 года Burberry предложили Роберту стать лицом их бренда, предложив сделку на 1 млн фунтов стерлингов, от которой он отказался.

В июне 2013 года Роберт был объявлен новым лицом аромата . В 2016 году он также стал первым послом бренда в их коллекции мужской одежды. В конце 2013 года он снялся в черно-белом короткометражном фильме с франко-американской моделью Камилль Роу в качестве нового лица ароматов Dior Homme. В период с 2013 по 2020 год он снялся в трех рекламных кампаниях аромата для телевидения и печатных изданий. Среди соавторов были режиссеры Ромен Гаврас, Фредерик Софияна и The Blaze, а также фотографы Питер Линдберг, Нэн Голдин и Микаэль Янссон. Голдин также выпустил книгу под названием «Роберт Паттинсон: 1000 жизней», коллекцию изображений Роберта из рекламной кампании 2013 года. В феврале 2016 года он также был объявлен первым послом мужской одежды Dior Homme и появился во многих кампаниях бренда по созданию коллекций принтов, сфотографированный Карлом Лагерфельдом, Питером Линдбергом и Дэвидом Симсом. О своем почти десятилетнем сотрудничестве с домом Dior Роберт сказал в 2020 году:

Музыка 
Роберт играет на гитаре и фортепиано с четырехлетнего возраста и пишет свою собственную музыку. Он появляется как исполнитель двух песен в саундтреке к фильму «Сумерки»: «Never Think», которую он написал в соавторстве с Сэмом Брэдли, и «Let Me Sign», которую написали Маркус Фостер и Бобби Лонг. Песни были включены в фильм после того, как режиссер Кэтрин Хардвик добавила записи Роберта в раннюю версию без его ведома, и он согласился, что «конкретно одна из них действительно сделала сцену лучше. Это было так, как будто это должно было быть там». Саундтрек к фильму "Переходный возраст " включает три оригинальные песни в исполнении Роберта и написанные композитором Джо Хастингсом. Роберт сказал:, а когда его спросили о профессиональной музыкальной карьере, он ответил: В 2010 году Роберт был удостоен премии «Самые влиятельные и неожиданные музыканты Голливуда».

В 2013 году Роберт сыграл на гитаре в песне Death Grips «Birds» с их альбома «Government Plates», что было достигнуто благодаря барабанщику Заку Хиллу, который записал игру Роберта на свой телефон во время джем-сейшена, а позже включил сэмпл в саму песню. В интервью в марте 2017 года Роберт заявил, что внесет свой вклад в музыку к своему предстоящему фильму «Девица». Говоря об этом, он сказал, что В феврале 2019 года Роберт сотрудничал с ноттингемской группой Tindersticks и выпустил песню «Willow» для оригинального саундтрека «Высшего общества».

В октябре 2020 года Роберт сыграл эпизодическую роль в исполнении группой Haim песни «3 a.m.» в программе Late Night with Seth Meyers. Он исполнил вступительную часть песни с произнесенными словами в видеоролике facetime, размещенном на передней панели, продекламировав строки телефонного разговора в начале песни.

Филантропия 
Роберт поддерживает и продвигает кампанию ECPAT UK «Остановить сексуальную торговлю детьми и молодежью», чтобы остановить торговлю людьми. На мероприятии amfAR Каннского кинофестиваля 2009 года он собрал 56 000 долларов на это дело. В июне 2010 года он пожертвовал свои собственные работы PACT, которые были выставлены на аукцион eBay, чтобы помочь организации, занимающейся поиском пропавших детей. Он также пожертвовал нарисованный им самим эскиз под названием «Незаконченный город», который был продан с аукциона за 6 400 долларов. Деньги с аукциона пошли в аризонский центр для бездомных Ozanam Manor. В январе 2010 года он принял участие в благотворительном телемарафоне «Надежда для Гаити сейчас: глобальная помощь в ликвидации последствий землетрясения». В марте 2010 года он подписал контракт с guitar, деньги, вырученные с аукциона, пошли на Midnight Mission. Он собрал 80 000 долларов на кампанию , пожертвовав на встречу с самим собой на съемках «Рассвета», а позже снова выставив на аукцион закрытый показ «Сумеречной саги: Рассвет — часть 1».

В августе 2011 года он помог повысить осведомленность о раке, осветив кампанию «Укусы рака» во время своей приветственной речи на церемонии вручения премии Teen Choice Awards 2011; он поделился подробностями о кампании, которая работает на благо людей, страдающих раком. В августе 2013 года он посетил детскую больницу Лос-Анджелеса и вместе с пациентами участвовал в занятиях декоративно-прикладным искусством. В сентябре 2013 года он присоединился к Международному медицинскому корпусу и стал одним из их первых сотрудников по реагированию, чтобы помочь повысить осведомленность до того, как бедствие ударит по укреплению сообществ. 15 ноября 2013 года он принял участие в благотворительном аукционе Go Go Gala, организованном GO Campaign, и купил виолончель, сделанную из переработанного материала, за 5600 долларов. В марте 2014 года он пожертвовал предметы с автографами на аукцион, чтобы собрать средства для Фонда исследований рака предстательной железы. В мае 2014 года он пожертвовал свой велосипед на аукционе в пользу Королевской службы летающих врачей (RFDS), которая предоставляет первичные медицинские услуги людям, живущим в глубинке. Он участвовал в ALS Ice Bucket Challenge, повышая осведомленность о боковом амиотрофическом склерозе (ALS). В ноябре 2014 года он принял участие в ежегодной благотворительной акции GO Campaign. В октябре 2015 года он присоединился к кампании Global Goals, цель которой — покончить с бедностью к 2030 году.

В 2015 году Роберт стал первым послом кампании GO, он сказал, что В мае 2019 года на Каннском кинофестивале 2019 года он совместно с Хелен Миррен провел благотворительное мероприятие, организованное Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA). Роберт вместе с Миррен пожертвовали 500 000 долларов международной организации помощи беженцам от имени HFPA.

Во время первого карантина из-за пандемии COVID-19 весной 2020 года Роберт пожертвовал чрезвычайные средства кампании GO, которые были использованы для обеспечения продуктами питания и средствами гигиены уязвимых семей в Лондоне и Лос-Анджелесе. Во время съемок «Бэтмена» в Ливерпуле в октябре 2020 года Роберт удивил десятилетнего аутичного фаната «Бэтмена», отправив подарки DC Batman, потому что мальчик каждый день ждал на съемочной площадке встречи с Паттинсоном, но не мог этого сделать из-за ограничений COVID-19.

Фильмография

Прочие факты 

 Любимые актёры — Марлон Брандо и Джек Николсон, актриса — Эллен Баркин, любимый фильм — «Пролетая над гнездом кукушки».
 Его небольшая, но достаточно значимая роль в фильме «Ярмарка тщеславия» была вырезана, и Роберт узнал об этом только когда пришёл на премьеру фильма и, посмотрев картину, себя там не обнаружил.
 Однажды он пригласил свою фанатку на ужин, когда у него было плохое настроение. Это произошло в период съёмок «Отголоски прошлого», когда его поклонница практически преследовала Роберта три недели, постоянно появляясь возле его апартаментов, а Паттинсону было настолько скучно, что он решил позвать её в ресторан.
 В 2012 году Роберт бросил курить и стал повсюду таскать с собой зубочистки. Люди это заметили и, как он сам поделился, после каждой премьеры всегда было около двадцати человек, которые предлагали ему коробки с зубочистками.
 В 2014 году в честь Роберта российский астроном назвал астероид из числа тех, которые сближаются с Землёй: 2009 DM89 присвоено обозначение 246789 Pattinson.

Примечания

Литература 
 
 Оливер С. Роберт Паттинсон от А до Я / Пер. с аягл. В. В. Кривошеева- М.: РИПОЛ Классик, 2013. — 256 с. — (Book & Bography). 8000 экз., ISBN 978-5-386-05359-8

Ссылки 

 Актёр на сайте издания People 
 «Эксклюзивное интервью: Роберт Паттинсон» 

Гитаристы по алфавиту
Гитаристы XXI века
Гитаристы Великобритании
Дети-актёры Великобритании
Киноактёры Великобритании